Aba est une localité hongroise, située dans le comitat de Fejér. Elle a le titre de ville depuis le .

Géographie

Histoire 

Aba ou Bes (e) nyő était la plus haute colonie des Petchenègues dans la région de Sár. La partie de Bögöd, qui porte aujourd'hui le nom de Felsőszentiván-puszta, bordait les Petchénègues et leur village au sud-est en 1192. Il n'y a pas de données exactes sur la durée pendant laquelle la colonie porte le nom Aba, mais nous savons que vers 1298-1300, l'un des hommes du juge István était un Petchénègue nommé Aba et qu'en 1361, András Abai a été mentionné comme un homme royal.

Certaines parties de la colonie Bodakajtor en 1448 ont été mentionnées pour la première fois, Kajtor comme Intérieur et Extérieur Baranda (en 1465 Báránd). Il est répertorié en 1192 sous le nom de Bugud.

En 1543, il passa sous occupation turque.

Il a été détruit pendant la guerre de quinze ans et rétabli au 17 siècle.

En 1683, les Turcs marchant vers Vienne ravagèrent le village et y mirent le feu avec les colonies environnantes.

Le 13 novembre 1707, les troupes impériales autrichiennes ont mis le feu au village car de nombreux habitants combattaient au côté de vak .

À ce moment-là, une peste a éclaté, faisant environ 170 morts.

Les habitants ont pris une part active à la Révolution et à la guerre d'indépendance de 1848-1849.

Durant la guerre de 1848-1849, le commandant de la Garde nationale d'Aba, Szűcs Gedeon et 183 hommes du village ont participé à la bataille d'Ozora.

À la fin du  siècle, le village possédait déjà une gare, un bureau de poste, une gendarmerie et des pompiers, et en 1900 sa population atteignait 3 500 habitants. Il s'est encore développé entre les deux guerres mondiales.

La colonie a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 21 mars 1945, les troupes soviétiques occupent, à la suite de combats longs et violents, 165 maisons d'habitation qui sont devenues inhabitables et de graves dommages ont été causés aux bâtiments des deux églises.

Après la guerre, Aba a recommencé à se développer ; dans les années 1950, elle comptait déjà environ 4 300 habitants et le 10 juillet 2013, le président de la République a accordé à la commune le titre de ville.

Notes et références 

Ville et village dans le comitat de Fejér